Paul Hunter Classic 2019 – nierankingowy turniej snookerowy sezonu 2019/2020. Turniej ten rozegrany został w dniach 24-25 sierpnia 2019 w Stadthalle w mieście Fürth (Niemcy).

Nagrody 
Zwycięzca: € 5 000 
II miejsce: € 2 500 
Półfinalista: € 1 000 
Ćwierćfinalista: € 500 
Runda 1: € 250 

Pula nagród: € 13 500

Drabinka turniejowa

Breaki stupunktowe turnieju 
 120, 113, 101  Barry Hawkins
 108  David Gilbert
 104  Ricky Walden
 102, 102  Luca Brecel

Przypisy 

Paul Hunter Classic
2019 w Niemczech
2019 w snookerze